

Persone
 Alben W. Barkley (1877-1956) – politico statunitense
 Charles Barkley (1963) – ex cestista statunitense
 Erick Barkley (1978) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Fred Alexander Barkley (1908-1989) – botanico statunitense
 Iran Barkley (1960) – ex pugile statunitense
 Matt Barkley (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Olly Barkley (1981) – rugbista a 15 britannico
 Ross Barkley (1993) – calciatore inglese, di ruolo centrocampista
 Russell Barkley (1949) – psicologo e docente statunitense
 Saquon Barkley (1997) – giocatore di football americano statunitense

Altro
 Barkley Shut Up and Jam! – videogioco di pallacanestro
 Gnarls Barkley – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate
 Berkley